Angélica Souza (11 de fevereiro de 1979) é uma futebolista uruguaia que atua no Club Atlético River Plate como atacante. Também integra a Seleção uruguaia de futebol feminino.

Futebolistas do Uruguai